Velikaia este () este un râu situat în partea de est a Rusiei, el este amplasat în regiunea Pskov, izvorește de la înălțimea Beșanițy are lungimea de 430 km, traversează orașele Pskov, Opotcika și Ostrov și se varsă în lacul Pskov.

Legături externe 
 Fotos 

Râuri din Rusia europeană